Москва — самый населенный город России; центр Московской городской агломерации, крупнейшей городской агломерации в России и Европе с численностью постоянного населения около 12,6 миллиона человек. В качестве города федерального значения является субъектом РФ с самым большим населением.

Численность населения города по данным Росстата составляет  человек (). Плотность населения —  чел./км² ().

Всё сельское население находится на территории Новомосковского и Троицкого округов, а в городском населении учтены городские населённые пункты в составе Москвы: города Зеленоград, Московский, Троицк и Щербинка, посёлки городского типа Киевский и Кокошкино. Без их учёта городское население Москвы составляет 11 999 054 человека.

Численность населения 

Численность населения Москвы по результатам переписи населения 2002 года составила 10 382 754 человек, что оказалось на 1,5 миллиона больше ожидаемого.

По итогам Всероссийской переписи населения 2010 года в Москве проживало 11 503 501 человек. Численность населения, на которое были заполнены переписные листы, по предварительным данным переписи 2010 года, на октябрь 2010 составила около 11,7 млн человек, из них, по данным «Росбалта», 11 643 060 человек заявили при переписи, что проживают в городе постоянно, около 30 тысяч переписных листов были заполнены на временно пребывающих в городе.

По данным управления Федеральной миграционной службы по Москве, в целом за 2008 год становились на временный учёт в органах ФМС 1,8 млн временно проживающих приезжих (трудовых мигрантов, студентов и других), а также в городе постоянно находились ещё не менее 1 миллиона незарегистрированных и нелегальных мигрантов и гастарбайтеров, в том числе нелегальных иммигрантов. По данным на осень 2010 года «Росбалт» приводит следующую статистику со ссылкой на руководителя столичного управления федеральной миграционной службы: 9,06 млн жителей Москвы имели постоянную регистрацию; 1,1 млн российских граждан имели временную регистрацию; официально зарегистрированы 340 тысяч иностранцев; кроме того, от 600 до 800 тысяч российских граждан живут в Москве без регистрации. Указанный источник не привел оценок количества нелегально проживающих в городе иностранцев. По состоянию на начало 2014 года, на территории Москвы нелегально трудились около 1 млн иностранных граждан, легально — около 400 тысяч. Об этом заявила начальник УФМС России по Москве Ольга Кириллова.

Постоянный рост населения Москвы объясняется в основном притоком населения из других регионов страны. За период с 1991 по 2012 год прирост населения Москвы и Московской области, за счет внутренней миграции из других регионов России, составил 4,05 млн человек. Часть мигрантов составляет так называемая «брачная миграция» — когда жители Москвы, вступая в брак с иногородними, не покидают столицу, а, напротив, их супруги переезжают на постоянное жительство в город. В советское время для ряда административных органов, учреждений науки и культуры устанавливалась возможность привлечения в город ценных кадров из числа иногородних. Существовали отрасли экономики города, которые не могли обеспечить свои потребности в рабочей силе за счет населения Москвы или её пригородов (в частности, промышленность, строительство, транспорт), для таких отраслей устанавливались ежегодно пересматриваемые квоты (лимиты) на привлечение иногородней рабочей силы. Это явление внутренней миграции в советское время называлось «лимит».

По данным о миграции населения, в январе-декабре 2016 года в столицу прибыло 211,0 тысяч человек, а выбыло — 191,6 тысяч. Миграционный прирост составил 19,4 тысяч человек.

Населённость по округам 

Численность населения Москвы равна
{{formatnum: {{#expr: (
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 ) }} }}
чел.

Альтернативные оценки 
По оценкам разных источников, по состоянию на 2011 год в Москве могли проживать до 20 млн жителей. Эти данные были приведены депутатом Мосгордумы Антоном Палеевым, данная оценка опиралась на объёмы потребления продовольствия в городе.

Согласно оценке Б. Овчинникова, сделанной на основе доли Московского региона в российской интернет-аудитории по состоянию на 2013 год, реальное население Москвы и области на 10-50 % выше официальных оценок.

С другой стороны, ряд независимых демографов, основываясь на данных о рождаемости и смертности в Москве, высказывают мнение, что данные о населении города, полученные в ходе переписи 2002 года, превышали реальную численность населения (зарегистрированного по паспорту в Москве) примерно на 1,3—1,7 млн человек; возможное объяснение расхождения — учёт внутренних мигрантов в официальных расчетах. В «желтых» интернет-изданиях высказывались предположения, что при переписи 2002 года имели место «приписки» с целью «преувеличить число русских в Москве», для «предотвращения межэтнической напряженности». Работодатели якобы массово записывали иностранных трудовых мигрантов как «русских» по национальности и гражданству, чтобы скрыть факты найма нелегальной иностранной рабочей силы. По официальным данным переписи 2002 года, за счет внутренней миграции из других регионов России суммарное население Москвы и Московской области превысило расчетную численность более чем на 2 млн человек. Возможно также, что при заполнении опросных листов многие граждане указывали недостоверные сведения о своей национальности и родном языке, что могло быть вызвано в том числе неясными формулировками вопросов в переписных опросных листах, считают в Центре демографических исследований «Российской экономической школы».

Сергей Собянин оценил население московской агломерации в 25 млн человек. По оценкам мэра Москвы, в жизнь столичной агломерации втянуто до 40 млн человек.

Изменение численности населения

Демография 
В январе-декабре 2016 года наблюдался естественный прирост населения. Число родившихся за этот период составило 145,3 тысяч человек, что на 2,0 % больше, чем в соответствующем периоде 2015 года. Число умерших увеличилось на 1,4 % и составило 123,6 тысяч человек. Основными причинами смерти жителей столицы являлись заболевания системы кровообращения (53 % от общего числа умерших), новообразования различной локализации (21 %) и внешние причины (5 %). Смертность детей в возрасте до 1 года сократилась на 3,5 %.

Соотношение мужчин и женщин (данные Росстат)

Уровень жизни 
По данным Росстата, на декабрь 2016 года среднемесячная номинальная заработная плата составила 40000 рублей, что на 7,6 % больше по сравнению с соответствующем периодом 2015 года.

В январе-декабре 2016 года номинальные среднемесячные доходы в расчете на душу населения составили 30000 рублей, что меньше на 1,4 %. Среднемесячная заработная плата работников предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, в январе-декабре 2016 года составила 25000 рублей и выросла по сравнению с соответствующим периодом 2015 года на 10,4 %. Наиболее высокая заработная плата отмечалась на предприятиях, которые осуществляют производство нефтепродуктов, добычу сырой нефти и природного газа, производят аппаратуры для приема, записи и воспроизведения звука/изображения, осуществляют рекламную деятельность, разрабатывают программное обеспечение и консультирование в данной области, производят табачную продукцию, осуществляют финансовую деятельность, занимаются оптовой торговлей, производят и распределяют электроэнергию, газ и воду. Заработная плата ниже средней наблюдалась на предприятиях и в организациях обрабатывающих производств.

Средний размер назначенных месячных пенсий на конец 2014 года составил 11790,5 рублей. Величина прожиточного минимума, по данным на тот же год, составила 12 180 рублей.

Занятость и безработица 
В октябре-декабре 2016 года численность экономически активного населения составила 7251 тысяч человек (98,3 %). Число безработных, по данным на этот же период, составило 122,2 тысяч человек (1,7 %).

В сравнении с 2015 годом наибольшее увеличение численности работников было отмечено в организациях, осуществляющих операции с недвижимым имуществом, — на 26,5 тысяч человек; в организациях, осуществляющих финансовую деятельность, — на 21,7 тысяч человек, строительство — на 7,1 тысяч, оптовую торговлю — на 12,2 тысяч человек. Уменьшение численности работников наблюдалось в организациях образования — на 6,0 тысяч, науки — на 12,2 тысяч человек.

По данным Департамента труда и социальной защиты населения Москвы, на конец декабря 2016 года 47,1 тысяч человек не имели занятий и находились в поиске работы, из них официально признаны безработными были 36,9 тысяч.

Национальный состав 

Национальный состав населения Москвы, согласно переписям населения 1926—2010 годов:

Доля основных народов Москвы по переписям 1897—2010 годов:

Процент русских по Москве превышает средний показатель по России (91,65 % от указавших национальность по переписи 2010), также доли армян и евреев более высоки по сравнению со среднероссийскими (0,98 % и 0,49 % соответственно). Однако, доля русских возросла с момента предыдущей переписи 1989 года, когда они составляли 89,72 %. Заметно уменьшилась численность и доля украинцев (за 1989—2010 годы — с 2,85 % до 1,42 %); евреев (с 1,97 % до 0,49 %); татар (с 1,77 % до 1,38 %); белорусов (с 0,82 % до 0,36 %); мордвы (c 0,35 % до 0,16 %) и ряд других. В то же время возросла доля и численность как части внутренних мигрантов и их потомков (северо-кавказских и других народов), так и основной части внешних, иммигрантов, и их потомков (закавказских и среднеазиатских народов): с 1989 до 2010 год доля армян увеличилась с 0,50 % до 0,98 % (причем в 2002 году — 1,25 %); азербайджанцев — с 0,23 % до 0,53 % (причем в 2002 году — 0,92 %); грузин — с 0,22 % до 0,36 % (причем в 2002 году — 0,55 %); узбеков — с 0,10 % до 0,33 %; таджиков — c 0,03 % до 0,25 %; киргизов — c 0,03 % до 0,17 %, чеченцев — c 0,02 % до 0,13 % и т. д. Также при переписи населения 2010 года не были полностью учтены нелегальные мигранты (из Средней Азии и Закавказья), но даже по официальной статистике этнический состав Москвы за 20 лет претерпел значительные изменения.

Браки 
В 1955 году между уроженцами города было заключено только 10 % браков, остальные — с приезжими. В дальнейшем проявилась тенденция к увеличению доли браков между местными уроженцами: в 1980 году их было 38 %, в 1995 году 40 %. Для советской Москвы была характерна относительно невысокая по советским меркам доля межнациональных браков: в 1955 году их было 14,7 %, в 1980 году — 16,5 %.

За период с января по декабрь 2016 года было зарегистрировано 85 847 браков, что на 13,9 % меньше, чем в 2015 году. Число разводов сократилось на 0,6 % и составило 43 288.

Общая карта

См. также 
 Список районов Москвы по населению
 История Москвы

Примечания

Список литературы 
 
  
 Вахитов, Р. Р. Москвичи как сословие. // Отечественные записки № 3, 2012.

Ссылки 
 Москва и миграция
 Перепись 2002 года показала изменение национального состава населения Москвы
 Москва слезам не верит: межэтнические проблемы мегаполиса
 Москва этническая
 Интеграция мигрантов (опыт Москвы)
 О населении Москвы
 Филиппов В. Н Как менялся этнический состав москвичей
 Денисенко М. Б., Степанова А. В. Динамика численности населения Москвы за 140 лет // «Вестник Московского университета. Серия 6. Экономика», 2013, № 3, с. 88—97
 Арутюнян Ю. В. О потенциале межэтнической интеграции в московском мегаполисе // «Социологические исследования» № 1, 2005
 Москва этническая: грозит ли городу геттоизация? Этнический ландшафт Москвы меняется // Демоскоп Weekly, № 177—178, 8—21 ноября 2004
 Архангельский В. Н. Рождаемость. НИИ ОЗММ. 2020

Москва